Actinauge verrilli is een zeeanemonensoort uit de familie Hormathiidae.

Actinauge verrilli is voor het eerst wetenschappelijk beschreven door McMurrich in 1893.

Zeeanemonen